Kierujący Akcją Ratowniczą (KAR) lub Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) – osoba oddziałująca na podległe siły podmiotów systemu na miejscu zdarzenia, zgodnie z przyjętymi procedurami i planami ratowniczymi, w celu wykonania określonych czynności ratowniczych. Kierowanie to prowadzone jest jednoosobowo przez uprawnioną osobę z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia i jest przekazywane osobom uprawnionym do jego przejęcia.

Źródło: na podstawie rozporządzenia MSWiA

Pożarnictwo